Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Franse club Olympique de Marseille hebben getraind vanaf 1923 tot op heden. De seizoenen die in het lichtblauw zijn aangeduid, zijn seizoenen waarin Marseille kampioen werd in de Ligue 1, voorheen bekend als Division 1 en National.

Marseille
Olympique de Marseille
Trainers